Виктор Владимирович Гайнов ( — ) — советский и российский актёр.

Биография 
Профессионального актёрского образования не имел. Много лет работал электриком на московском заводе «Салют» и водителем такси 16 ТМП  «Мосавтолегтранса».

Обладал громадным ростом и брутальной наружностью, в силу чего был востребован в кинематографе. Снимался преимущественно в типажных ролях второго плана. Наиболее известная роль — громила-уголовник в картине Владимира Меньшова «Ширли-мырли» ( г.).

Похороны Виктору организовал «Мосфильм».

Фильмография 
  — Дорогой мальчик — гангстер Томми
  — Здравствуйте, я ваша тётя! — полисмен
  — Сибириада
  — Тегеран-43
  — Берег (фильм) — вышибала
  — Брод (фильм) — преследователь
  — Город Зеро — римский легионер
  — Чужая сторона — водитель из Архангельска
  — Морской волк — Лэтимер
  — Воздушные пираты — член спецкоманды авиаагентства
  — Полнолуние
  — Джонатан — друг медведей / Jonathan degli orsi (Италия-Россия) — Боло, наёмник
 1994 — Зона Любэ — Страж ворот
  — Ширли-мырли — Квазимодо, мафиози, он же рентген-лаборант, он же водитель трамвая

Клипы 
 1994 — «Любовь здесь больше не живёт», Влад Сташевский

Ссылки